Amphoe Khlung (Thai: ) ist der südlichste Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Chanthaburi. Die Provinz Chanthaburi liegt im Osten der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Amphoe (im Uhrzeigersinn von Nordwesten aus): die Amphoe Laem Sing, Mueang Chanthaburi, Makham und Pong Nam Ron in der Provinz Chanthaburi, die Amphoe Bo Rai, Khao Saming und Laem Ngop in der Provinz Trat. Im Südosten liegt der Golf von Thailand.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Khlung ist in zwölf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 90 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Khlung (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlung.

Es gibt sechs Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Wan Yao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wan Yao.
 Sueng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sueng.
 Bo Welu (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bo Welu.
 Bo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bo.
 Kwian Hak (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kwian Hak.
 Tok Phrom (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tok Phrom.

Außerdem gibt es fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Tapon (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tapon.
 Bang Chan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Chan.
 Map Phai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Map Phai.
 Wang Sappharot (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Sappharot.
 Trok Nong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Trok Nong.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Khlung von amphoe.com (in Thai)

Khlung